Francisco Sarabia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Francisco Sarabia, Mapastepec, ort, 
 Francisco Sarabia, Michoacán de Ocampo, ort, Jiquilpan, 
 Francisco Sarabia, Aguascalientes, ort, El Llano, 
 Francisco Sarabia, Soyaló, ort, 
 Francisco Sarabia, La Independencia, ort, 
 Francisco Sarabia, Puebla, ort, Ocoyucan, 
 Francisco Sarabia, Copainalá, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar